Estis ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Estis (* 1986), russisch-deutsch-schweizerischer Schriftsteller und Kolumnist 
 Nikolai Estis (* 1937), russischer und deutscher Künstler
 Oleg Estis (1964–1999), russischer Künstler und Karikaturist